Proba masculină de maraton de la Campionatul Mondial de Atletism din 2022 a avut loc la data pe 17 iulie 2022 în Eugene, SUA.

Timpul de calificare
Timpul standard pentru calificare automată în finală a fost 2:11:30.

Program
<small>Ora este ora SUA (UTC-7)</small>

Rezultate
Finala s-a desfășurat pe 17 iulie la ora 06:15.

Referințe

Probe la Campionatul Mondial de Atletism din 2022